

Entreprise 
 Mackie, société américaine spécialisée dans le matériel de sonorisation et d'enregistrement.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anthony Mackie (1978-), acteur américain ;
 Charlotte Mackie (1993-), gymnaste canadienne ;
 Darren Mackie (1982-), footballeur écossais ;
 David Watson Mackie (1902-1984), électricien et un arachnologiste amateur britannique ;
 Herbert John Mackie (1876-1947), homme politique canadien en Ontario ;
 Jamie Mackie (1985-), footballeur écossais ;
 John Milton Mackie (1813-1894), écrivain américain ;
 J. L. Mackie, (1917-1981), philosophe australien ;
 Robert Mackie (1940-), couturier américain.
 

Homonymie de patronyme